A 24. század a 2301-től 2400-ig tartó időszakot foglalja magában. Ellentétben a legtöbb évszázadzáró évvel, 2400 szökőév lesz.

Csillagászati események 
2307: a Vénusz eltakarja az Uránuszt.
2400: a Vénusz eltakarja az Antares csillagot.

Évek és évtizedek 

Megjegyzés: A huszonnegyedik század előtti és utáni évek dőlt betűvel írva.

24